Região Norte (dt. Region Nord) ist der Name folgender Regionen:

 Região Norte (Brasilien), Region in Brasilien
 Região Norte (Portugal), Region in Portugal